Dakotowie Yankton (Sjuksowie Yankton), środkowa grupa językowa i plemienna nacji Indian Ameryki Północnej, Dakotów (Nakotów, w ich własnym narzeczu)

Miejscowości w USA:
 Yankton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yankton (ang. Yankton County) – w stanie Dakota Południowa